A Liga de Honra de 1990-1991 foi a primeira edição deste escalão do futebol português, disputada por 20 clubes. Foi introduzida para criar um forte e profissional segundo nível de futebol, para preparar clubes para jogar no topo.

O Portimonense e Feirense disputaram esta edição por terem sido despromovidos na época anterior da Primeira Liga.

O Paços de Ferreira foi o primeiro campeão da Liga de Honra e, também era a primeira vez que o clube pacense iria disputar a Primeira Divisão. O Estoril-Praia e o Torreense foram os outros clubes promovidos.

Nesta edição, sete clubes foram relegados à II Divisão: O Elvas, Freamunde, Varzim, Maia, Águeda, Lusitano e o Barreirense.

Equipas

Classificação Final

Tabela de resultados 

(a) Vitória administrativa por 3-0 atribuída ao Torreense

(b) Vitória administrativa por 3-0 atribuída ao Estoril

Classificação por Jornada 

Fonte: Zerozero

Futebol de 1990 em Portugal
Futebol de 1991 em Portugal